Alexy Bosetti (1993), footballeur français.
 Caterina Bosetti (1994), joueuse de volley-ball italienne.
 Giulio Bosetti (1930-2009), acteur, metteur en scène de théâtre et doubleur italien.
 Lucia Bosetti (1989), joueuse de volley-ball italienne.
 Romeo Bosetti (1879-1948), réalisateur, acteur, scénariste et producteur de cinéma français.